Chris Morgan puede referirse a:
Chris Morgan, exfutbolista inglés.
Chris Morgan, productor de cine estadounidense.